Wolong ist ein häufiger chinesischer Ortsname. Er bezeichnet:

 ein Naturreservat in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Wolong-Naturreservat;
 den Stadtbezirk Wolong (卧龙区) der Stadt Nanyang in der Provinz Henan, siehe Wolong (Nanyang);
 die Großgemeinde Wolong (卧龙镇) im Kreis Wenchuan des Autonomen Bezirks Ngawa der Tibeter in der Provinz Sichuan, siehe Wolong (Wenchuan);
 die Großgemeinde Wolong (卧龙镇) im Kreis Zitong der Stadt Mianyang in der Provinz Sichuan, siehe Wolong (Zitong);
 die Großgemeinde Orong (chinesisch 卧龙镇 Wolong) im Kreis Mainling des Regierungsbezirks Nyingchi im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China;
 die Gemeinde Wolong der Koreaner (卧龙朝鲜族乡) in der Stadt Ning’an der Provinz Heilongjiang, siehe Wolong (Ning’an);
 das Straßenviertel Wolong (卧龙街道) im Stadtbezirk Mingshan der Stadt Benxi in der Provinz Liaoning, siehe Wolong (Benxi).